„Опел Грандленд X“ (Opel Grandland X) е модел компактни кросоувър SUV (сегмент S) на германския производител „Опел“.

Моделът е вторият след „Опел Кросленд X“, създаден в резултат на започналото през 2012 година сътрудничество между „Опел“ и „Груп ПСА“, и е базиран на второто поколение на модела „Пежо 3008“. Планира се продажбите да започнат в края на 2017 година, като производството ще се извършва в завода на „Груп ПСА“ в Сошо.

Във Великобритания „Опел Грандленд X“ ще се продава под името „Воксхол Грандленд X“.

Бележки 

Грандленд X
Автомобили с повишена проходимост